Pity Party – album di Más Rápido!
 Pity Party! – album di Richard Edwards
 Pity Party – singolo di Melanie Martinez
 Pity Party – singolo di Bill Anderson
 Pity Party – singolo di JAMIE (제이미)
 Pity Party – singolo di Stand Atlantic ft. Royal & The Serpent

 Pity Party (of One) – canzone dei Placebo